Нижче наведено список 86 муніципалітетів провінції Верчеллі. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Верчеллі